Akron – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Summit, z miastem Canton tworzą drugorzędny zespół miejski opodal Cleveland

Inne miejscowości w USA:
 Akron – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Hale
 Akron – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Washington
 Akron – miejscowość w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Akron – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fulton
 Akron – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Akron – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Akron – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Akron – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Akron (ang. Akron Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Akron (ang.: Akron Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Akron (ang.: Akron Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Akron (ang.: Akron Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin

Zoologia:
 akron – płat przedgębowy stawonogów.

Inne:
 Akron – postać z mitologii rzymskiej